Opazon är ett släkte av steklar som beskrevs av Alexander Henry Haliday 1857. Opazon ingår i familjen hyllhornsteklar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor 

Hyllhornsteklar
Opazon